Kraszew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kraszew, un village du powiat de Brzeziny,
 Kraszew, un village du powiat de Łódź-est.